Сан Франсиско де лос Десмонтес има више значења:

 Сан Франсиско де лос Десмонтес (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско де лос Десмонтес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику